«Rosalinda» puede referirse a:
 Rosalinda, nombre femenino latinizado de origen germánico;
 Rosalinda, personaje de la obra Como gustéis, de William Shakespeare;
 Rosalinda, satélite del planeta Urano, nombrado en honor al personaje de Shakespeare;

Cine, televisión y música

Películas 
 Rosalinda (1914), película española, dirigida por Ricardo de Baños y Alberto Marro;
 Rosalinda (1941), película filipina, dirigida por Lamberto V. Avellana;
 Rosalinda (1945), película mexicana, dirigida por Rolando Aguilar;
 Rosalinda (1972), película filipina, dirigida por Wilthor;

Telenovelas 
 Rosalinda (1981), telenovela venezolana;
 Rosalinda (1999), telenovela mexicana;
 Rosalinda (1999), telenovela filipina (:w:en);

Canciones 
 Rosalinda, tema musical de la telenovela Rosalinda (1999), interpretado por Thalía.